Toyota 4Runner — классический среднеразмерный внедорожник, производимый компанией Toyota с 1984 года. Построен на базе пикапа Toyota Hilux. Существует пять поколений автомобиля. По состоянию на 2014 год, 4Runner официально продается в США, Канаде, Центральной Америке, Багамах, Эквадоре, Перу и Чили.

Безопасность 
Согласно проведённым страховым институтом дорожной безопасности (IIHS) краш-тестам, в 2015 году Toyota 4Runner заработал следующие баллы:

Объем продаж в США

Первое поколение (N60/N61) 

Первое поколение было представлено в США в августе 1983 года, как модель 1984 года. Единственным доступным кузовом являлся трёхдверный универсал с жёстким стеклопластиковым съёмным верхом над грузовым отсеком. Все модификации оснащались подключаемым полным приводом типа Part-time.

Со старта производства комплектовался рядным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем 22R (2,4 л., 97 л.с.) с карбюраторной системой питания и 5-ступенчатой МКПП. Предлагался в двух- и пятиместной модификациях.
Пятиместная модификация отличалась увеличенным топливным баком и более комфортабельным салоном.

В августе 1984 года вместо двигателя 22R стал устанавливаться новый двигатель 22R-E (2,4 л., 113 л.с.) с электронной системой впрыска топлива, также стала доступна 4-ступенчатая АКПП.

Рестайлинг 
В августе 1985 года Toyota представила обновленную модель 4Runner, индекс N61, как модель следующего, 1986 года. Внешние изменения заключались в новой решётке радиатора, технически автомобиль изменился серьёзней. Зависимая рессорная передняя подвеска заменена на независимую с двойными рычагами на продольных торсионах. Задняя подвеска осталась зависимой рессорной. В дополнение к двигателю 22R-E начал устанавливаться двигатель 22R-TEC (2,4 л., 135 л.с.), оснащённый турбонаддувом.

В ноябре 1987 года на замену двигателю 22R-TEC пришёл V-образный шестицилиндровый 3VZ-E (3,0 л., 150 л.с.), агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, либо 4-ступенчатой АКПП.

В марте 1989 года все модификации 4Runner 1 поколения были сняты с производства, им на смену пришло второе поколение.

Toyota Hilux Surf 
Для внутреннего рынка Японии Toyota выпускала в 1984-1989 годах модель Hilux Surf, отличавшуюся от 4Runner правым рулём и устанавливающимися двигателями. Данная модель комплектовалась бензиновым двигателем 3Y-J (2,0 л., 105 л.с.) и дизельным 2L (2,4 л., 83 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП.

Третье поколение 

Дебютировал весной 1995 года. В продажу в Северной Америке и в Канаде поступил осенью того же года, а в Европе и России - весной 1996 года.

Рестайлинг 

В 1998 году (1999 модельный год) Toyota 4Runner подвергся рестайлингу. В таком виде производился до осени 2002 года, когда в продажу уже поступило 4 поколение (N210 кузов).

Hilux Surf 

Существует версия Hilux Surf, аналогичная 4Runner'у. Продавался с осени 1995 года по 2002 год.

Четвёртое поколение 

Изначально информация о новом 4Runner появилась в начале 2002 года, но 4Runner 4-го поколения представлен в середине 2002 года, где производство стартовало в августе 2002 года. В северной Америке в продажу поступил в 2003 году (указан как 2003 модельный год).

Рестайлинг 

В 2005 году Toyota 4Runner подвергся рестайлингу. Изменились фары, решетка радиатора, интерьер стал помягче. Поступил в продажу осенью 2005 года (Hilux Surf - в августе 2005 года). В сентябре 2007 года Toyota чуть обновила интерьер 4Runner'а. Добавлена функция Bluetooth. В таком виде машины поступили в продажу в начале 2008 года. В августе 2009 года завершилось производство 4Runner 4 поколения, но последний автомобиль сошёл с конвейера 27 сентября 2009 года.

4Runner Trail 

С 2005 года также продавалась более светлая версия кузова 4Runner'а - 4Runner Trail. Производился также до 2009 года.

Hilux Surf 

В Японии, как известно, существует аналогичная версия 4Runner'а - Toyota Hilux Surf. Производился с 2002 по 2009 год, в 2005 году подвергся рестайлингу.

Результаты продаж в США 

С 2003 по 2004 год продавалось большое количество машин: 114 тысяч.
С 2005 года по август 2008 года количество машин уменьшилось до 48 тысяч машин.
С 16 августа 2008 года по 27 сентября 2009 года количество машин уменьшилось до 19 тысяч машин благодаря экономическому кризису 2008 года (см. выше).

Пятое поколение 
Пятое поколение модели Toyota 4Runner выпускается в Японии с 2009 года. 

Был официально представлен летом 2009 года, вышел в продажу 28 сентября 2009 года. 

В 2013 году модель подверглась рестайлингу, а обновлённый автомобиль официально дебютировал на музыкальном фестивале «Stagecoach» в Калифорнии.

Результаты продаж в США 

Первоначально, в 2009 году, в продажу поступило 675 машин. 
С 2010 по 2018 год (кроме 2011 года) количество машин повысилось аж до 125 тысяч машин (в 2010 году было до 46 тыс. машин, в 2011 году было опять до 19 тыс. машин (как и в 2009 году до 27 сентября), но с января 2012 года количество машин повысилось по продажам).

4Runner